Arnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Arnitz (* 1966), österreichische Skirennläuferin
 Jacob Edward Arnitz (* 1995), US-amerikanischer Volleyballspieler

Arnitz ist ein Gewässername:
 Arnitz (Schorgast), rechter Zufluss der Schorgast nach der Drahtmühle von Ludwigschorgast, Landkreis Kulmbach, Bayern